Existieron diferentes damas con el nombre de Margarita de Austria:
Margarita de Austria (1204-1266), duquesa de Austria y reina de Bohemia, esposa de Otakar II de Bohemia.
Margarita de Austria (1480-1530), duquesa de Saboya, princesa consorte de Asturias, gobernadora de los Países bajos hija de Maximiliano I y de María de Borgoña, esposa: 1º del príncipe Juan de Castilla y Aragón, 2º de Filiberto II de Saboya.
Margarita de Austria (1522-1586), gobernadora de los Países Bajos. Duquesa de Florencia y Parma. Hija de Carlos I de España.
Margarita de Austria (1567-1633), monja clarisa en el Monasterio de Santa Clara de las Descalzas Reales. Hija del emperador Maximiliano II de Habsburgo y su esposa María de Austria y Portugal.
Margarita de Austria-Estiria (1584-1611), reina consorte de España y Portugal (1599-1611) por ser esposa del rey Felipe III de España.
Margarita de Austria (1610-1617), infanta de España hija de Felipe III y Margarita de Austria-Estiria.
Margarita de Austria (1651-1673), emperatriz del Sacro Imperio, esposa de Leopoldo I, hija del rey Felipe IV de España.
 Margarita de Austria-Estiria (1584-1611),  reina consorte de España y Portugal (1599-1611) por ser esposa del rey Felipe III de España.

Obra 
 La infanta doña Margarita de Austria (pintura)